Теорема Кантора:

 Теорема Кантора про множину підмножин у теорії множин
 Теорема Кантора — Бернштейна
 Теорема Кантора — Гейне
 Теорема Кантора про перетини